

Antropologia 
 Cherokee – tribù di nativi americani

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cherokee – città della Contea di Colbert, Alabama
 Cherokee – census-designated place della Contea di Butte, California
 Cherokee – città della Contea di Swain, Carolina del Nord
 Cherokee – capoluogo della Contea di Cherokee, Iowa
 Cherokee – città della Contea di Crawford, Kansas
 Cherokee – capoluogo della Contea di Alfalfa, Oklahoma

Informatica 
 Cherokee – server web open-source
 Cherokee – blocco Unicode

Linguistica 
 Lingua cherokee

Musica 
 Cherokee – standard jazz composto da Ray Noble nel 1938
 Cherokee – traccia dell'album Fight to Survive dei White Lion del 1985
 Cherokee – singolo degli Europe del 1986, dall'album The Final Countdown
 Cherokee – singolo della cantautrice Cat Power, dall'album Sun del 2012

Altro 
 Jeep Cherokee – fuoristrada della Jeep
 Piper Cherokee – famiglia di aerei da turismo della Piper Aircraft Corporation

Altri progetti